Арганіл () — португальська власна назва.

Топоніми

Арганіл — муніципалітет.
 Арганіл (парафія)